Andrew Murray (gvajanski boksač) (1971. – 2002.), gvajanski boksač 1990-ih i 2000-ih
 Andrew Murray (golfer) (rođen 1956.), engleski golfer
 Andrew Murray (hokejaš) (rođen 1981.), kanadski hokejaš

Povezani članci:
 Andy Murray